Posudek nebo také dobrozdání (starším výrazem dobré zdání) je odborné stanovisko či vyjádření, není rozhodnutím. Může jít například o:
 kádrový posudek
 statický posudek, synonymum pro statický výpočet
 znalecký posudek
 lékařský posudek

Související články 
 Posuzování

Externí odkazy